Stankova peut faire référence à : 
 Kateřina Staňková (née en 1981), modèle de charme et actrice pornographique tchèque
 Romana Staňková (née en 1991)n joueuse volley-ball tchèque.
 Zvezdelina Stankova (née en 1969), mathématicienne bulgare.

  (1937–2010), pédagogue et architecte tchèque.
  (1888–1974), compositrice tchèque.
  (née en 1979), actrice slovaque.